Amerikai Egyesült Államok
 Woodville, település Alabama államban
 Woodville, település Illinois államban
 Woodville, település Maine államban
 Woodville, település Mississippi államban
 Woodville, település Texas államban

 Új-Zéland
 Woodville, település az Északi-szigeten